BGA peut faire référence à :
 Ball Grid Array (en français, matrice de billes) ;
 Brigade de Gendarmerie de l'Air,
  ;
 UMR 1210 Biologie et Gestion des Adventices, un Institut national de la recherche agronomique - Agrosup Dijon - Université de Bourgogne ;
 biologie et génétique appliquées ;
  ;
 Board Game Arena, un site de jeux de société en ligne.

Code